Mingels ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Mingels (* 1971), deutsche Kulturjournalistin und Schriftstellerin
 Guido Mingels (* 1970), Schweizer Journalist